Königin Luise bezeichnet Luise von Mecklenburg-Strelitz, die Gemahlin von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen, und damit 

die Filme
 Königin Luise (1927), deutscher Stummfilm von Karl Grune mit Mady Christians und Mathias Wiemann
 Königin Luise (1957), deutscher Spielfilm von Wolfgang Liebeneiner mit Ruth Leuwerik und Dieter Borsche,

die Schiffe:
 Königin Luise (Schiff, 1897), deutscher Reichspostdampfer
 Königin Luise (Schiff, 1913), deutsches Passagierdampfschiff
 Königin Luise (Schiff, 1934), deutsches Passagiermotorschiff,

und des Bergwerkes
 Bergwerk Königin Luise in Zarbze, Oberschlesien, gegründet 1791 und 1811 so benannt